Chácara Inglesa pode referir-se a:

 Chácara Inglesa - bairro de Pirituba, na cidade de São Paulo.
 Chácara Inglesa - bairro de Saúde, na cidade de São Paulo.
 Chácara Inglesa - bairro de São Bernardo do Campo.

Chácara Inglesa